Trigonopteryx är ett släkte av insekter. Trigonopteryx ingår i familjen Trigonopterygidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hopprätvingar
Trigonopteryx